Krywa (ukrainisch ; russische Entsprechung Kriwaja/Кривая oder Kriwa/Крива) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Roschnjatiw, siehe Krywa (Roschnjatiw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Taraschtscha, siehe Krywa (Taraschtscha)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Krywa (Chust)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Tjatschiw, siehe Krywa (Tjatschiw)